Энтвисл, Энтуисл () — английская фамилия. Известные носители:

 Энтвисл, Джон (1944—2002) — английский музыкант.
 Энтуисл, Пег (1908—1932) — британская актриса.